Breza je lahko:
 breza - listnato drevo

ime naselja v Sloveniji
 Breza pri Trebnju

ime več naselij v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Breza, pri Kazazah, nem. Pirk, tržna občina Dobrla vas
 Breza, ob Vrbskem jezeru, nem. Pirk, občina Kriva Vrba
 Breza, nem. Pirk, tržna občina Štalenska gora

ter imenske oblike
 Breze, pri Beljaku, nem. Fresach, občina Breze
 Brezje (pri Mohličah), nem. Pirk, občina Galicija
 Brezje (nad Grebinjem), nem. Wriesen, občina Grebinj
 Brezje, pri Rožeku, nem. Pirk, občina Rožek
in
 Breška vas, pri Šmihelu, nem. Pirkdorf, občina Bistrica pri Pliberku
 Breže na Koroškem, nem. Friesach, mesto Breže (Koroška)

ime več naselij v drugih državah
 Breza, Bosna in Hercegovina (Bosna in Hercegovina)
 Breza, Črna gora (Črna gora)
 Breza, Bjelovar (Hrvaška)
 Breza, Klana (Hrvaška)
 Breza, Sjenica (Srbija)

Glej tudi 

 Breze
Brezje (razločitev)
Breznik
Breznica
Brezovik
 Brezovica (razločitev)
Brezovje, Brezojevica
priimke Brezec, Breznik, Breznikar, Brezovar, Brezovnik, Brezovšek

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška